Il giorno dei trifidi o L'orrenda invasione (The Day of the Triffids) – romanzo di John Wyndham del 1951.
 L'invasione dei mostri verdi o Il giorno dei trifidi (The Day of the Triffids) – film del 1962 diretto da Steve Sekely e Freddie Francis.
 The Day of the Triffids – miniserie televisiva del 1981.
 The Day of the Triffids – miniserie televisiva del 2009.